Carso – altopiano che si estende tra Italia, Slovenia e Croazia
 Carso – vini delle provincie di Gorizia e Trieste
 Carso – torrente della provincia di Bergamo